

Patronyme 

 Eric Spear (1908-1966), compositeur britannique.
 Joseph Spear (?-1837), officier de la Royal Navy.
 Nikola Špear (1944-2017), joueur et entraîneur de tennis yougoslave.
 Samuel Perkins Spear (1815-1875), brigadier général de l'Union.

Pseudonyme 

 Burning Spear (pseudonyme de Winston Rodney, 1945-), chanteur et musicien de reggae.

Toponyme 

 Phare du Cap Spear. Le Spear Cape (en français, le Cap d'Espoir) est le point le plus oriental du Canada, à Saint-Jean de Terre-Neuve.

Autres 
 Liste d'attaques au catch#Spear.
 Spear, éditeur de jeux de société, dont le célèbre Scrabble.
 Spear of Destiny, jeu vidéo.
 Spear phishing, variante de l'hameçonnage.